DJK steht für:
 Deutsche Jugendkraft, deutscher katholischer Sportverband, siehe DJK-Sportverband
 Dansk Jernbane-Klub, dänischer Eisenbahnklub zum Betrieb von Museumseisenbahnen und Eisenbahnmuseen
 Det Jyske Kunstakademi („die jütische Kunstakademie“), dänische Kunstakademie
 Doppel-J-Katheter, eine Harnleiter-Schiene, Hilfsmittel in der Urologie

djk steht für:
 Aukaans (ISO-639-3-Code), eine von den Ndyukas oder Aukanern in Suriname gesprochene Kreolsprache

Siehe auch:

Abkürzung